Hans Andreasen ist der Name folgender Personen:

* Hans Andreasen (Eishockeyspieler), dänischer Eishockeytorwart 
 Hans Edward Andreasen (* 1983), färöische Musiker, Mitglied von The Dreams 
 Hans Henrik Andreasen (* 1979), dänischer Fußballspieler